est une expression anglaise signifiant « amour moderne ». Elle peut faire référence à :

Cinéma et télévision 

 , film australien d' sorti en 2006 ;
 , film français de Stéphane Kazandjian sorti en 2008 ;
 Modern Love, série télévisée américaine sortie en 2019.

Musique 
 , label indépendant de musique électronique de Manchester ;
 , chanson de David Bowie présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , album de  sorti en 2012 ;
 , album de Matt Nathanson sorti en 2011.

Voir aussi